Carrasco steht für:
 Carrasco (Uruguay), Stadt in Uruguay
 Carrasco (Montevideo), Stadtteil von Montevideo
 Carrasco (Familienname), spanischer Familienname
 (4171) Carrasco, Asteroid des Hauptgürtels
 Carrasco (Schiff), peruanisches Forschungsschiff
 Aeropuerto Internacional de Carrasco, Flughafen Montevideos
 Provinz Carrasco, Provinz im Departamento Cochabamba in Bolivien
 Nationalpark Carrasco, Nationalpark in Bolivien
 Carrasco, der Schänder, Spielfilm von 1964